Savennes, commune française de la Creuse
 Savennes, commune française du Puy-de-Dôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France